Garben ist der Familienname folgender Personen:

 Britta-Heide Garben (* 1971), deutsche Agrarökonomin und Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen) 
 Cord Garben (* 1943), deutscher Pianist
 Johann Garben (1824–1876), deutscher Architekt

Garben bezeichnet
 Saline Georgenhall Garben & Eichwede

Siehe auch:
 Carben
 Garbe